El Torneig de Metz 2017, oficialment conegut com a Moselle Open 2017, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 15a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 de setembre del 2017 a Les Arènes de Metz, França.

El tennista alemany Peter Gojowczyk va guanyar el primer títol de la seva carrera i ho va fer venint de la fase prèvia.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2017
ATP World Tour 2017